Bitwa pod Anchialos (708)
 Bitwa pod Anchialos (763)
 Bitwa pod Anchialos (917)